Le terme « éjaculateur » peut faire référence à :
 une personne qui éjacule ;
 les canaux éjaculateurs ;
 l'.

Voir aussi 

 Éjaculat
 Liquide pré-éjaculatoire